Татья́на Проскуряко́ва:
 Проскурякова, Татьяна Авенировна (1909—1985) — американский археолог, иллюстратор и искусствовед русского происхождения.
 Проскурякова, Татьяна Александровна (род. 1956) — советская прыгунья в длину.